Дембно — герб

Населені пункти та їхні частини

 Дембно — місто в Мисліборському повіті Західнопоморського воєводства
 Дембно — гміна в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Дембно — гміна в Мисліборському повіті Західнопоморського воєводства
 Дембно — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембно — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембно — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембно — село в гміні Новий Торг Новоторзького повіту Малопольського воєводства
 Дембно — село в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Дубно (Дембно) — село в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембно — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Дембно — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембно — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Дембно — село в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Дембно — село в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Дембно — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Дембно — частина села Ґай в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембно — частина села Кужентник у гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембно — лісова осада в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства

Примітки